La Fourche – villaggio delle isole Agalega (Mauritius)
La Fourche – stazione della metropolitana di Parigi